|}
Die Bahnstrecke Tartu–Valga ist eine Bahnstrecke in Estland. Sie hat die russische Spurbreite von 1520 mm, hat eine Länge von 83 km und ist nicht elektrifiziert. Eigentümer und Betreiber der Strecke ist die Edelaraudtee.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1889 eröffnet. 

Am 1. April 2008 wurde die Strecke zwischen Elva und Valga vorläufig geschlossen. Am 1. Juli 2008 folgte der Abschnitt Tartu bis Elva. Die Gleise, Bahnsteige und Bahnhöfe wurden nach der Schließung erneuert und am 30. Dezember 2009 wurde die Strecke mit einer kostenlosen Probefahrt wiedereröffnet. Nach dem Umbau sind nun Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h möglich. Die Fahrzeit verkürzte sich um 45 Minuten.

Betrieb heute 
Elron bietet drei Zugpaare auf der Linie an, welche jeweils zwischen Tallinn und Valga verkehren. Die Fahrzeit zwischen Tartu und Valga beträgt ca. 1h 15min.

Galerie

Weblinks 
 Führerstandsmitfahrt Tartu-Valga auf youtube.com
 aktueller Fahrplan auf elron.ee (PDF; 412 kB)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Estland
Kreis Tartu
Kreis Valga